John Kinney ist der Name folgender Personen:

* John Kinney (Gesetzloser) (~1847–1919), US-amerikanischer Bandit im Wilden Westen
 John F. Kinney (1816–1902), US-amerikanischer Politiker
 John Francis Kinney (1937–2019), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Saint Cloud
 John Franklin Kinney (1860–1934), US-amerikanischer Jurist